Бурятская — название населённых пунктов в России:
 Бурятская — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Бурятская — посёлок при станции в Могойтуйском районе Забайкальского края.